OCV est un sigle qui désigne :
 Organisme du Contrôle en Vol, qui dépend de la DGAC
 OCV est le code IATA de l'aéroport de Ocaña en Colombie.
 Optical Character Verification, en relation avec la vision par ordinateur.
 Ordo Virginum consecratarum
 L'Orchestre de Chambre de Vannes
 L'Orchestre de Chambre du Valais

Notes et références